New Hampshire Central Railroad ist der Name folgender Eisenbahngesellschaften in New Hampshire, Vereinigte Staaten:

 New Hampshire Central Railroad (1848)
 New Hampshire Central Railroad (1993)